Gelindo Bordin (1959), ex-fundista italiano;
Mike Bordin (1962), baterista estadunidense;
Thiago Bordin (1983), dançarino de balé brasileiro.

Ver também
 Bordini

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua italiana